Formanden for Europa-Parlamentet er et embede, som varetages i en periode på 2,5 år, og de seneste år har det været tradition, at Parlamentets to store grupper gennem deres suveræne flertal skiftes til at have en formand.

Formand siden januar 2022 er Roberta Metsola (EPP) fra Malta. Den tidligere formand siden 2019 italieneren David Sassoli fra den socialdemokratiske S&D-gruppe døde 11. januar 2011, hvorefter Metsola som første næstformand var fungerende formand indtil hun endte med at blive valgt til posten.

Antonio Tajani fra EPP var formand fra 2017-2019 efter forgængeren, socialdemokraten Martin Schulz.

Metsola er den tredje kvindelige formand for Europa-Parlamentet. De øvrige var Simone Veil, som var den første formand i det direkte valgte Parlament fra 1979, og Nicole Fontaine, som var formand 1999-2002.

Liste over Europa-Parlamentets formænd

Noter

Referencer 

Europa-Parlamentet
Politiske embeder
Parlamentsformænd